Jill Bennett (1931-1990) : actrice britannique, James Bond girls dans Rien que pour vos yeux.
 Jill Bennett (1975-) : actrice américaine.